Krimfieber oder Krim-Fieber bezeichnet:
 eine Brucellose, hervorgerufen durch den Erreger Brucella melitensis
 das Q-Fieber, hervorgerufen durch den Erreger Coxiella burnetii